Zotzensee oder Zootzensee ist die Bezeichnung mehrerer Seen, unter anderem:

in Deutschland: 
 Zotzensee (Havel) bei Roggentin (Neustrelitz) in Mecklenburg-Vorpommern
 Zotzensee (Mirow) bei Mirow in Mecklenburg-Vorpommern

bzw.

 Zootzensee bei Rheinsberg in Brandenburg